Miejscowości w USA:
 Crooked Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Bethel
 Crooked Creek – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bollinger
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Crooked Creek (ang. Crooked Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington